Пауе - вореда в Ефіопії.

Див. також

 Бас Пауе